Grayson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Grayson County (Kentucky)
 Grayson County (Texas)
 Grayson County (Virginia)